Drei Engel für Charlie steht für:

 Drei Engel für Charlie (Fernsehserie), von 1976 bis 1981 produzierte US-amerikanische Fernsehserie
 3 Engel für Charlie (2000), US-amerikanischer Film, der auf der Serie basiert
 3 Engel für Charlie – Volle Power, Filmfortsetzung aus dem Jahr 2003
 3 Engel für Charlie (2019), US-amerikanischer Film, der auf der Serie basiert

Siehe auch:

 Charlie’s Angels (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus 2011